Stüttgen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Stüttgen (1876–1942), deutscher Bildhauer 
 Gerd Stüttgen (* 1966), deutscher sozialdemokratischer Politiker
 Günter Stüttgen (1919–2003), deutscher Dermatologe 
 Jakob Stüttgen (* 1971), deutscher Koch
 Johannes Stüttgen (* 1945), deutscher Künstler
 Tim Stüttgen (1977–2013), deutscher Autor und Journalist

Stüttgen steht für:
 Stüttgen (Neuss), Ortsteil des Neusser Stadtteils Uedesheim